Lawrence County ist der Name folgender Countys in den Vereinigten Staaten:

 Lawrence County (Alabama)
 Lawrence County (Arkansas)
 Lawrence County (Illinois)
 Lawrence County (Indiana)
 Lawrence County (Kentucky)
 Lawrence County (Mississippi)
 Lawrence County (Missouri)
 Lawrence County (Ohio)
 Lawrence County (Pennsylvania)
 Lawrence County (South Dakota)
 Lawrence County (Tennessee)

Siehe auch:
 St. Lawrence County im Bundesstaat New York